Platycotis är ett släkte av insekter. Platycotis ingår i familjen hornstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hornstritar
Platycotis